Os Estados Unidos da América competiram nos Jogos Pan-Americanos de Inverno de 1990, em Las Leñas, na Argentina, e conquistaram a primeira posição no quadro de medalhas com 11 no total, sendo 4 de ouro. A delegação contou com 25 atletas.

Países nos Jogos Pan-Americanos de 1990
Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos
Desporto nos Estados Unidos em 1990